SASPAS est un sigle, qui signifie :
 Dans le domaine médical, stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée, qu'un interne en médecine peut effectuer, au cours d'études de  cycle en France, durant son 5 ou .